Невероятная история Острова роз (итал. L’incredibile storia dell’Isola delle Rose) — вышедшая в 2020 году итальянская комедийная драма, срежиссированная Сиднеем Сибилиа.

Фильм основан на реальной истории инженера Джорджио Розы и республики острова Роз. Картина была выпущена на Netflix 9 декабря 2020 года.

Сюжет 
Джорджио Роза обращается в Совет Европы с петицией о защите и признании его острова, который, как позже выясняется, был построен им и его другом Маурицио Орландини. Фильм возвращает нас на год назад, чтобы показать, как после сдачи государственного экзамена по инженерии он встретился со своей бывшей девушкой Габриэллой в Болонье. Когда он везет их домой, их останавливает полиция, потому что у его самодельной машины нет номерных знаков. Они также обнаруживают, что она никогда не была зарегистрирована. Его сажают в тюрьму на ночь и за него вносит залог его отец. У Габриэллы берут отпечатки пальцев, но не предъявляют обвинения.

Три месяца спустя он работает инженером у мотогонщика Бруно Спаджари и видит рекламный щит с изображением нефтяной платформы. Вдохновившись, он убеждает Маурицио, уставшего от работы в компании своего отца, помочь ему построить остров за пределами территориальных вод и, тем самым, вне юрисдикции Италии. С помощью денег, которые Маурицио украл у отца, и инновационных инженерных решений, что резко снижают стоимость материалов, они успешно строят собственный остров с запасом пресной воды. Брошенный сварщик со своей лодкой просит приюта во время шторма и становится первым жителем острова.

На остров приезжает клубный промоутер Вольфганг Руди Нойманн. Он — апатрид немецкого происхождения и PR-менеджер одного из пляжных клубов Римини. Он начинает рекламировать остров как туристическое направление, и все больше людей начинают посещать его из-за свободы, которую он представляет собой от устоявшихся государств. Франка, 19-летняя беременная девушка, предлагает стать барменшей в единственном на острове баре площадью 400 квадратных метров. Габриэлла, когда приехала на остров, дабы сообщить Джорджио о своем предстоящем замужестве, утверждает, что это не государство, а обычная дискотека. Джорджио утверждает, что на острове, который теперь называется остров Роз, есть свой язык, валюта, почтовая система и другие удобства, включая процесс получения гражданства. Габриэлла же указывает на то, что официального признания у государства нет.

Пишется письмо в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, которая связывается с итальянским правительством. На Джорджио, как на президента острова, правительство оказывает давление, чтобы он отказался от управления своим государством. Он сопротивляется этом. В отместку итальянские власти увольняют его отца с работы. Другим жителям острова также предлагают уехать. Они соглашаются. Габриэлла советует Джорджио обратиться за помощью в Совет Европы, что принял его дело для дальнейшего расследования. Итальянское правительство угрожает уничтожить остров. Когда Джорджио отказывается отступить, другие жители возвращаются и вместе с ним встают на острове против итальянского флота. Их задерживают, а остров взрывают. Фильм заканчивается тем, что Габриэлла и Джорджио снова вместе. Остров Роуз, несмотря на свою короткую жизнь, стал знаковым событием, поскольку был единственным государством, подвергшимся прямому нападению со стороны Итальянской республики. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, ООН расширила территорию международных вод с 6 до 12 морских миль.

Актёрский состав 
 Элио Джермано — Джорджио Роза
 Матильда Де Анджелис — Габриэлла
 Леонардо Лиди — Маурицио Орландини
 Фабрицио Бентивольво — Франко Рестиво
 Лука Дзингаретти — Джованни Леоне
 Франсуа Клюзе — Жан Баптист Тома
 Том Влашиха — Вольфганг Руди Нойманн
 Альберто Асторри — Петро Бернардини
 Виолетта Дзирони — Франка
 Андреа Пеннакки — Улизз Роза
 Фабрицио Ронджоне — господин Карлоцци
 Теко Челио — привратник
 Джиулио Фарнезе — Кардинал Эмануэль Нунцианте
 Федерико Пачифичи — Адмирал
 Асканио Бальбо — Карло
 Риккардо Марци — Джиачинто Пиацца
 Марко Панкраци — Бруно Спаджиари
 Лука Делла Бианка — Франческо Коссига
 Марко Синчини — Джулио Андреотти

Читать также 
 Республика острова Роз

Примечания

Ссылки 
 Невероятная история острова Роз на IMDb
 Невероятная история острова Роз на Rotten Tomatoes
 Groenlandia
 Netflix

Фильмы 2022 года
Оригинальные фильмы Netflix